Příjmení Schütz nosí více významných osobností:

 Alfred Schütz (1899–1959) – rakouský právník, filozof a sociolog
 Bohumil Schütz (1903–1993) – český botanik, specialista na rod Gymnocalycium
 Hans Schütz (1901–1982) – československý politik německé národnosti
 Heinrich Schütz (1585–1672) – německý skladatel a varhaník
 Jan Schütz – rakouský politik české národnosti
 Karel Schütz (1904–1941) – bankovní úředník Živnostenské banky a účastník domácího protiněmeckého odboje za druhé světové války
 Klaus Schütz (1926–2012) – německý politik
 Roger Schütz (1915–2005) – švýcarský mnich
 Wilhelm von Schütz (1776–1847) – německý romantický spisovatel

Externí odkazy